Павловщина () — село,
Максимовский сельский совет,
Карловский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5321683406. Население по переписи 2001 года составляло 9 человек.

Географическое положение 
Село Павловщина находится на одном из истоков реки Тагамлык.
На расстоянии в 0,5 км расположено село Владимировка, в 1 км — село Максимовка.
Рядом проходит автомобильная дорога .

Происхождение названия

Экономика 
 Овце-товарная ферма.

Примечания